Николай Никитченко:
 Никитченко, Николай Иванович (1902—1938) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Днепропетровского обкома КП(б)У.
 Никитченко, Николай Степанович (1901—1975) — советский военачальник, генерал-майор.